National Film Board of Canada, agència estatal de producció cinematogràfica del Canadà
 Federació Neerlandesa de Fierljeppen (del nom en neerlandès Nederlandse Fierljep Bond), màxim organisme del fierljeppen als Països Baixos
 Retroalimentació negativa (de l'acrònim en anglès de Negative Feedback), resposta d'un sistema en la direcció contrària a un estímul